Рождественский Николай Николаевич (* , Москва — , Донецк) — русский и советский химик. Профессор Донецкого индустриального института (ныне Донецкий национальный технический университет) (1922). Труды посвящены органической химии и методике преподавания химии.

Биография 

Родился в городе Москве, в семье дворянина. Окончил Харьковский технологический институт (1897 — 1904) и получил специальность инженера-технолога по специальности химия красителей.

Работал в лаборатории Киевского университета (исследование синтеза в бета-оксикислот). Преподаватель сельскохозяйственного училища, высших женских курсов и Донского политехнического института (1905 — 1914, г. Новочеркасск).

1914 года был в научной командировке в Германии (г. Дармштадт), работал в лаборатории профессора Фридлендера, занимался синтезом индигоидов и одновременно изучал немецкие фабрики красителей. В Донбассе изучал работу коксохимических заводов (1915).

На приглашение в 1922 г. переходит работать в Донецкий горный техникум (ныне ДонНТУ) на должность профессора. С 1933 г. зав. кафедры «Органическая химия». Заслуженный деятель науки УССР (1945).

В довоенный период вел большую организационную и учебно-методическую работу с целью совершенствования и развития учебного процесса в рамках всего института. Много внимания уделял написанию учебников для ВУЗ, созданию эффективных методических разработок. Научные разработки его посвящены исследованию красителей, вопросом фотополимеризации стирол, хлористого винила и т д.

Литература 
 Энциклопедия украиноведения : Словарная часть : [в 11 т.] / Научное общество имени Шевченко ; гол. ред. проф., д-р Владимир Кубийович. — Париж ; Нью-Йорк : Молодая жизнь ; Львов ; Киев : Глобус, 1955-2003.
 Рождественский Николай Николаевич. // Украинская советская энциклопедия : [в 12-ти т.] / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: А. К. Антонов и др. — 2-е изд. — Т. 9 : Поплужное — Салуин. — К. : Глав. ред. УСЭ, 1983.

Персоналии по алфавиту
Химики России
Химики СССР
Персоналии:Донецк
Преподаватели ДонНТУ